Steinbeck ist der Name folgender Orte:

in Brandenburg:
 Steinbeck (Höhenland), ein Ortsteil der Gemeinde Höhenland im Landkreis Märkisch-Oderland

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Steinbeck (Admannshagen-Bargeshagen), Ortsteil von Admannshagen-Bargeshagen, Landkreis Rostock
 Steinbeck (Goldberg), Ortsteil von Goldberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Steinbeck (Klütz), Ortsteil von Klütz, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Steinbeck (Krakow am See), Ortsteil von Krakow am See, Landkreis Rostock, mit Rittergut Steinbeck
 Steinbeck (Spornitz), Ortsteil von Spornitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Alt Steinbeck und Neu Steinbeck als Ortsteile von Krembz, Landkreis Nordwestmecklenburg

in Niedersachsen:
 Steinbeck an der Luhe, ein Ortsteil der Gemeinde Bispingen im Landkreis Heidekreis
 Steinbeck (Buchholz in der Nordheide), ein Stadtteil der Stadt Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg
 ein Ortsteil der Kreisstadt Stade

in Nordrhein-Westfalen:
 Belke-Steinbeck, ein Ortsteil der Stadt Enger im Kreis Herford
 Steinbeck (Westfalen), ein Ortsteil der Gemeinde Recke im Kreis Steinfurt
 Steinbeck (Wuppertal), ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Wuppertal

in Polen:
 Kolno, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Steinbeck im Landkreis Dramburg, Pommern), siehe Ostrowice

in Russland:
 Rybnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), eine Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (ehemals Steinbeck im Landkreis Königsberg, 1939–1945 Landkreis Samland, Ostpreußen)

Steinbeck ist der Name von:
 Steinbeck (Schwinge), ein Nebenbach der Schwinge, Niedersachsen
 Steinbeck (Aue), ein Zufluss der Aue (Lühe), Niedersachsen
 Steinbeck (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Stade, Niedersachsen

Steinbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Steinbeck (* 1966), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Universitätsrektorin
 Christoph Steinbeck (* 1966), deutscher Chemiker
 Christoph Gottlieb Steinbeck (1766–1818), deutscher Prediger, Jurist und Schriftsteller der Aufklärung
 Dietrich Steinbeck (1937–2011), deutscher Kulturjournalist
 Erich Steinbeck (1892–1960), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Georg Steinbeck (Lebensdaten unbekannt), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Steinbeck (1884–1967), deutsch-schweizerischer Komponist und Dirigent
 Janet Steinbeck (* 1951), australische Schwimmerin
 John Steinbeck (1902–1968), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Jörn Steinbeck (* 1962), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Karl-Heinz Steinbeck (* 1919), deutscher Fußballspieler
 Michelle Steinbeck (* 1990), Schweizer Schriftstellerin
 Paco Steinbeck (* 1975), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler und Fernsehpersönlichkeit
 Paul Steinbeck  (* um 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Peter Steinbeck (1887–1945), deutscher Gewerkschaftssekretär, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Philip Steinbeck, deutscher Politiker (AfD) und Rechtsextremer
 Thomas Steinbeck (1944–2016), US-amerikanischer Schriftsteller
 Walter Steinbeck (1878–1942), deutscher Schauspieler
 Wolfram Steinbeck (Philosoph) (1905–1988), deutscher Philosoph
 Wolfram Steinbeck (* 1945), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Obere Steinbeck
 Untere Steinbeck
 Steenbeck
 Steinbek
 Steinbeke
 Steinbecke